Friedrich Barner ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Barner (Mediziner) (1859–1926), deutscher Arzt, Lebensreformer und Sanatoriumsbesitzer
 Friedrich von Barner (Friedrich Magnus von Barner; 1821–1889), preußischer Generalmajor